Andiperla willinki — вид веснянок из семейства Gripopterygidae. Редкий вид, обитающий в Патагонии (Южная Америка). Andiperla willinki обитают в зоне ледников и способны переносить низкие температуры.

Первоописание вида произвёл в 1956 году Жак Обер, дав ему название в честь видного аргентинского энтомолога . Andiperla willinki были занесены в Красную книгу Аргентины. Некоторое время, ввиду отсутствия находок, вид считали вымершим, однако в 2001 и 2007 годах эти веснянки были вновь обнаружены на леднике Torres del Paine работавшими там съёмочными группами. Крылья и простые глазки отсутствуют. От близкого вида Andiperla morenensis отличается вентрально направленной острой долей по заднему краю 10 тергита брюшка (у Andiperla morenensis она направлена назад), и отсутствием эпипрокта.

Особенности 
Пожалуй, главной особенностью Патагонского дракона является наличие в кровеносной системе вещества на основе глицерина. Оно действует как антифриз для того, чтобы насекомое выживало в экстремально низкой температуре. Примечательно и то, что в первое время после рождения дракон является полностью прозрачным, потому тот становится трудно заметен в своей среде обитания. Глазки у Andiperla willinki отсутсвуют, однако, заместо них есть сложные глаза. Также стоит заметить, что у этого насекомого не развиваются крылья, из-за чего те напоминают неотению.

Примечания 

Веснянки
Животные, описанные в 1956 году
Насекомые Южной Америки
Таксоны насекомых, названные в честь людей